Лекту́р (, ) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Жер. Входит в состав округа Кондом.

Код INSEE кантона — 3212. Всего в кантон Лектур входят 13 коммун, из них главной коммуной является Лектур.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 6284 человека.

Коммуны кантона

Ссылки 
 Кантон Лектур на сайте INSEE
 Население коммун департамента Жер на сайте INSEE

Кантоны департамента Жер